Барабинский округ — административно-территориальная единица Сибирского края, существовавшая в 1925—1930 годах.

Окружной центр — город Каинск.

История 
Барабинский округ был образован 9 декабря 1925 года из Каинского и части Каргатского уездов Новониколаевской губернии и большей части Татарского уезда Омской губернии. Центром округа был назначен город Барабинск. Округ был разделён на 17 районов.

19 июня 1929 из Омского округа в состав Барабинского был передан Еланский район с центром в селе Еланское, а из упразднённого Тарского округа — Муромцевский район с центром в селе Муромцево.

30 июля 1930 Барабинский округ, как и большинство остальных округов СССР, был упразднён. Его районы отошли в прямое подчинение Западно-Сибирского края.

Административно-территориальное деление 
г. Каинск- окружной центр

г. Барабинск- центр одноименного района, но не включался в его состав

г. Таьтарск-центр одноименного района, но не включался в его состав
 Баклушевский район (село Баклуши)
 Барабинский район (город Барабинск)
 Биазинский район (село Биаза)
 Верх-Ичинский район (село Верх-Ича)
 Еланский район (село Еланское)
 Казанский район (село Зюзя)
 Купинский район (Купино)
 Кыштовский район (село Кыштовка)
 Мало-Красноярский район (село Мало-Красноярка)
 Меньшиковский район (село Меньшиково)
 Михайловский район (село Михайловское)
 Муромцевский район (село Муромцево)
 Нижне-Каргатский район (село Нижне-Каргат)
 Ново-Троицкий район (село Ново-Троицкое)
 Спасский район (село Спасское)
 Татарский район (город Татарск)
 Убинский район (село Убинское)
 Чановский район (село Чаны)
 Юдинский район (село Чистоозёрное)

Население 
Население округа в 1926 году составляло 503,4 тыс. человек. Из них русские — 73,5 %; украинцы — 13,6 %; белорусы — 5,2 %; татары — 1,5 %; казахи — 1,1 %.

Примечания

Литература

См. также 
 Муромцевское восстание

Округа РСФСР